Jako trať 089 jsou v českém jízdním řádu pro cestující společně uvedeny tyto tratě:
 Železniční trať Liberec–Zittau
 úsek Zittau–Mittelherwigsdorf tratě Zittau–Löbau
 úsek Mittelherwigsdorf–Seifhennersdorf tratě Mittelherwigsdorf–Varnsdorf–Eibau

089